Titans de New York, ancienne franchise remplacée par les Jets de New York. 
Titans de New York, franchise de crosse en salle évoluant en National Lacrosse League.